Duit steht für:
 Deut (holländisch duit), eine holländische Kupfermünze

Duit ist der Familienname folgender Personen:
Erke Duit (* 1957), österreichischer Komponist